Sovjetunionens landslag i handboll kan syfta på:

Sovjetunionens damlandslag i handboll
Sovjetunionens herrlandslag i handboll